Hipertensió arterial pulmonar (del seu nom en anglès Pulmonary HyperTension), augment de la pressió sanguínia a les artèries pulmonars
 Hipertensió portal (del seu nom en anglès Portal HyperTension), augment de la pressió sanguínia a l'entorn de la vena porta
 Teràpia hormonal postmenopàusica (del seu nom en anglès Postmenopausal Hormone Therapy), teràpia hormonal que tracta els símptomes de la menopausa
 Transformació pseudo-Hadamard (del seu nom en anglès Pseudo-Hadamard Transform), transformació matemàtica utilitzada en criptografia
 Fenitoïna (del seu nom en anglès PHenyToin), medicament anticonvulsiu
 Polihexahidrotriazina, polímer plàstic termoestable